Love Somebody (Rick Springfield), een nummer van Rick Springfield
Love Somebody (Maroon 5), een nummer van Maroon 5